Pilot Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pilot Grove Township (Illinois)
 Pilot Grove Township (Iowa)
 Pilot Grove Township (Minnesota)
 Pilot Grove Township (Cooper County, Missouri)
 Pilot Grove Township (Moniteau County, Missouri)